Santa Carolina puede referirse a:

 la viña Santa Carolina, empresa vitivinícola chilena;
 la isla de Santa Carolina, en el archipiélago de Bazaruto, Mozambique;
 cualquiera de las cuatro beatas conocidas informalmente como santa Carolina, aunque no han sido efectivamente canonizadas por la Iglesia Católica:
 Caroline Gerhardinger, también llamada Teresa de Jesús Gerhardinger (20 de junio de 1797 – 9 de mayo de 1879), una religiosa alemana beatificada por Juan Pablo II;
 Karolina Kózka (2 de agosto de 1898 – 18 de noviembre de 1914), una catequista polaca, mártir de la pureza, cuya fiesta se celebra el 17 de julio;
 Carola o Carolina Lucas y Carole o Carolina Davy, dos laicas francesas muertas durante la Revolución Francesa, consideradas mártires de la fe;
 la Orden de Santa Carolina, una orden honorífica instituida por Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, esposa de Jorge IV del Reino Unido. En España Santa Carolina se celebra el 2 de julio y el 4 de noviembre en conmemoración a la orden;
 la villa Santa Carolina, barrio de Temuco, Chile.